Kijkuit (Bergen op Zoom), een buurtschap in de gemeente Bergen op Zoom
Kijkuit (Breskens), een voormalige buurtschap in de gemeente Sluis
Kijkuit (De Haan), een natuurgebied bij De Haan
Kijkuit (Terneuzen), een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen
Fort Kijkuit, fort gelegen tussen Loosdrecht en Vreeland
Station Kijkuit (België), halte aan spoorlijn 12 in België
Station Kijkuit (Nederland), voormalige halte aan de spoorlijn Terneuzen–Sint-Niklaas